Дядюра () — фамилия.

Известные носители:
 Дядюра, Николай Владимирович (род. 5 августа 1961, Киев) - украинский дирижёр.
 Дядюра, Эдуард Александрович (род. 6 августа 1970, Днепропетровск) — российский оперно-симфонический дирижёр, хоровой дирижёр, хормейстер, композитор и педагог.